Kengur se može odnositi na:

Životinje 
 Kengur, rod torbara iz familije -{Macropodidae}-.
 Crveni kengur, najveći od svih kengura i najveći živi torbar.
 Istočni sivi kengur, vrsta kengura koji nastanjuje otvorene šumske oblasti južne i istočne Australije, kao i Tasmaniju.

Film 
 Kad porastem biću Kengur, srpski film iz 2004. godine.